Niemcy:
 Eislingen/Fils – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Göppingen

Zobacz też:
 Eislingen-Ottenbach-Salach